А́нна Ге́рмановна Бирюко́ва (Деревя́нкина) () — российская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы в тройном прыжке. Заслуженный мастер спорта России. Выступала за клуб «Москвич». Училась в СДЮШОР имени братьев Знаменских, Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1.

Карьера 
На чемпионате мира 1993 года завоевала золотую медаль, при этом установив мировой рекорд — 15,09 метров. На 14 сантиметров улучшила предыдущий рекорд Инессы Кравец и стала первой в мире женщиной, прыгнувшей дальше 15 метров.

На следующем первенстве стала третьей, уступив Инессе Кравец и . При этом Кравец вернула себе рекорд, прыгнув на 15,50 метров. В 1997 году также участвовала в чемпионате мира, но в финал выйти не смогла из-за травмы.

На Олимпиаде в Атланте заняла 13-е место, не пройдя в финал.

В 1994 году победила на чемпионате Европы и в том же году выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы в помещении, уступив Инне Ласовской.

Первая в истории чемпионка мира и Европы в тройном прыжке.

Основные результаты

Примечания 

Прыгуны в длину СССР
Прыгуны в длину России
Прыгуны тройным России
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты Москвы